Krivnja kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Krivnja (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Provadija, 
 Krivnja (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Vetovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar